Zâmbia Fonográfica é uma gravadora musical brasileira. Existente há mais de uma década, já fez trabalhos para diversos artistas como MV Bill, Racionais MC's, Viela 17, Consciência Humana, GOG, Exaltassamba, entre outros. Foi idealizada pelo produtor musical Celso Athayde.

Gravadoras do Brasil